Donn hace referencia a varios artículos:

Personas
Donn F. Eisele, astronauta estadounidense
Donn Draeger, artista marcial y escritor estadounidense
Donn E. Rosen, ictiólogo estadounidense
James Donn, botánico escocés
Jorge Donn, bailarín argentino